Соревнования в мужском фристайле в дисциплине ски-кросс на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 18 февраля в cнежном парке Геньтин. В соревновании приняли участие 32 спортсмена представляющие 11 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Мужчины четвёртый раз в истории разыграли медали в ски-кроссе. Дисциплина дебютировала на Играх 2010 года.

Олимпийским чемпионом 2018 года является канадец Брэди Леман. На этот раз Леман занял шестое место.

Золото выиграл 29-летний швейцарец Райан Регец, который впервые выступал на Олимпийских играх.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 32 фристайлиста. В следующий раунд проходят все спортсмены, которые распределяются по заездам, в соответствии с местом по итогам квалификации.

Плей-офф

1/8 финала 

 Заезд 1

 Заезд 3

 Заезд 5

 Заезд 7

 Заезд 2

 Заезд 4

 Заезд 6

 Заезд 8

Четвертьфинал 

 Заезд 1

 Заезд 3

 Заезд 2

 Заезд 4

Полуфинал 

 Заезд 1

 Заезд 2

Финал

Малый финал

Большой финал

Ссылки 
 Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)